Даскалов — болгарская фамилия. Известные носители:

 Даскалов, Георги Иванов (род. 1981) — болгарский футболист.
 Даскалов, Райко (1886—1923) — болгарский политик, один из руководителей Болгарского земледельческого народного союза.
 Даскалов, Станислав Пенков (род. 1952) — болгарский дипломат, министр иностранных дел в 1993—1994 годах.
 Даскалов, Теодосий Петров (1888—1945) — болгарский военачальник, военный министр (1938—1942).
 Даскалов, Христо Стефанов (1903—1983) — болгарский агроном и селекционер, академик Болгарской АН.